Antônio Eduardo Eloy Ferreira da Silva (Fortaleza, 21 de setembro de 1955), mais conhecido como Eduardo Eloy, é um artista plástico brasileiro.

Ligações externas
 Overmundo: Exposição apresenta retrospectiva de 30 anos de carreira do artista Eduardo Eloy

Artistas plásticos do Ceará
Naturais de Fortaleza